Trou du cul peut désigner :
 l’anus, TDC ;
 le Trou du cul, un jeu de cartes ;
 trou du cul, une insulte à caractère sexuel, désignant une personne idiote ou hautaine. On l'emploie plus pour les hommes que pour les femmes ;
 trou du cul du monde, une expression désignant un lieu très isolé.
Le Sonnet du trou du cul, de Verlaine et Rimbaud

Voir aussi

Notes et références